Цикло́пы ( — круглый и  — глаз):
Циклопы — мифические существа в древнегреческой мифологии.
 Циклопы — семейство веслоногих рачков c длиной тела 1—5,5 мм.
 Циклоп — позвоночное, больное циклопией.
 Циклоп — супергерой и также член Людей Икс.
 «Циклоп» — нереализованный проект NASA (1971 г.), предполагавший создание гигантской сети из 1500 радиотелескопов с диаметром зеркала 100 метров, для поиска сигналов внеземной разумной жизни в радиусе тысячи световых лет.
 «Циклоп» — художественный фильм режиссёра Деклана О’Брайана.
 «Циклоп» — название стереоскопа Фёдора Дробышева.
 «Циклоп» — робот из научно-фантастического романа Станислава Лема Непобедимый.
 «Циклоп» — судно американского флота, таинственно пропавшее 6 марта 1918 года в «Бермудском Треугольнике».
 «Циклоп» — жаргонное название автомобиля-мотоколяски СМЗ С-1Л/С-3Л.
 «Циклопы» — художественный фильм режиссёра Берта А. Гордона 1957 года.

См. также 
 «Доктор Циклоп»